Porsche Supercup 2011, oficjalnie 2011 Porsche Mobil 1 Supercup – dziewiętnasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 8 maja w tureckim  Istanbul Park, a zakończył się 13 listopada na Yas Marina Circuit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po jedenastu wyścigach.

Drużyny i kierowcy

Rundy

Klasyfikacja mistrzostw

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja Zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2011 w sportach motorowych